Daucus pilosus är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Daucus pilosus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
pilosus